Landesregierung Partl steht für folgende Landesregierungen von Tirol:

 Landesregierung Partl I, 1987 bis 1989
 Landesregierung Partl II, 1989 bis 1993